Владимир Архангельский:
 Архангельский, Владимир Александрович (1895—1958) — инженер-аэродинамик, директор ЦАГИ.
 Архангельский, Владимир Васильевич (1906—1976) — советский писатель, журналист.